Sveta Marija, Isusova majka
 Marija (narod), etnička grupa Indije i Pakistana
 Marija (1976.), film
 Marija (ime), žensko ime
 Marija (list), hrvatski vjerski list